Single numer jeden w roku 1998 (USA)
 Single numer jeden w roku 1998 (Japonia)

Zobacz też